Łapadło (spadochron) – urządzenie do zatrzymywania klatki szybowej w razie zerwania się liny nośnej. Łapadło powoduje automatyczne zaciśnięcie szczęk hamulcowych na szynach, po których prowadzona jest klatka. Stosowanie łapadeł jest wymagane przez prawo.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urządzenia
Maszyny górnicze
Dźwignice